Zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej polskiej ekstraklasy hokejowej – tytuł przyznawany corocznie zawodnikowi PHL, który w sezonie zasadniczym zdobędzie największą liczbę punktów w tzw. punktacji kanadyjskiej (łączna suma goli i asyst).

Tytuł ten przyznawany jest od 1955 roku tj. od utworzenia rozgrywek ligowych. Najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zgromadził kanadyjski napastnik Ciarko PBS Bank KH Sanok Samson Mahbod, który w sezonie 2013/2014 zdobył 104 punkty. Pięciokrotnie zwyciężał w tej klasyfikacji napastnik Leszek Laszkiewicz. Wszystkie triumfy zdobył grając w drużynie Cracovii. Wszyscy zwycięzcy grali w swoich klubach na pozycji napastnika.

W latach 60. po dwa zwycięstwa w końcowej klasyfikacji zanotowali zawodnik Legii Warszawa Józef Manowski, hokeista GKS Katowice Andrzej Fonfara oraz napastnik Pomorzanina Józef Stefaniak.

Zwycięzcy

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Królowie strzelców polskiej ekstraklasy hokeja na lodzie

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Polsce